Armenia (sans accent) peut désigner :
 dans diverses langues (albanais, anglais, aragonais, asturien, basque, espagnol castillan, finnois, galicien, gallois, ido, ilokano, indonésien, interlingua, italien, kapampangan, kiswahili, latin, ligure, malais, nauruan, norvégien bokmål et nynorsk, novial, occitan, piémontais, polonais, roumain, same, sicilien, tagalog et vietnamien) : le pays désigné en français sous le nom d'Arménie ;
 diverses localités à travers le monde.

Armenia, localité située au sud de Belmopan, dans le district de Cayo ;

Armenia, ville et municipalité de plus de  hab., capitale du département de Quindío ;
 Armenia, municipalité située dans le département d'Antioquia ;

Armenia Township, localité située dans l'État de Pennsylvanie ;
 Armenia, localité située dans l'État de Caroline du Sud ;
 Armenia, localité située dans l'État du Wisconsin.

Armenia, municipalité située dans le département de Sonsonate.

Autres
 Armenia est un journal arménien publié en France entre 1885 et 1923.
 Armenia était un navire-hôpital soviétique coulé le . On a estimé que plus de  personnes moururent dans ce naufrage.
 Armenia est un des éditeurs de "fantasy novels" les plus populaires en Italie.